El término revelado puede referirse:

al conocimiento obtenido por revelación, un concepto religioso;
al revelado fotográfico, una técnica fotográfica.